Остасио III да Полента (; умер в 1447 году) — последний сеньор Равенны в 1431—1441 годах из рода да Полента.

Биография 
Остасио III был сыном Обиццо да Полента. Ещё при его отце над Равенной был установлен венецианский протекторат. В 1438 году кондотьер Никколо Пиччинино вторгся во владения Остасио и заставил его поддержать миланских Висконти в их борьбе с Венецией. В ответ флот республики, не встретив серьёзного сопротивления, завоевал Равенну в 1441 году. Остасио вместе со своим сыном Джироламо был сослан на Крит, и там в 1447 году умер (возможно, был убит).

Родословная 

</center>

Литература 
 Pompeo Litta. Famiglie celebri d’Italia. Da Polenta Signori di Ravenna. Torino, 1835.

Да Полента
XV век в Италии